Arado
Ou ainda:
Rio Arado
Arwad - antiga cidade fenícia conhecida por Aradus
Arado Flugzeugwerke - fábrica de aviões alemã da Segunda Guerra Mundial

Desambiguação